Djibril Sidibé ist der Name folgender Personen:

* Djibril Sidibé (Fußballspieler, 1982) (* 1982), malischer Fußballspieler 
 Djibril Sidibé (* 1992), französischer Fußballspieler